Рочестър може да се отнася за:
 Хора
 Джон Уилмът (1647-1680), граф на Рочестър, английски поет
 Градове
 Рочестър (Англия), графство Кент, Англия
 Рочестър (Ню Йорк), щат Ню Йорк, САЩ
 Рочестър (Минесота), щат Минесота, САЩ
 Рочестър (Ню Хампшър), щат Ню Хемпшир, САЩ